Парам Вир Чакра или Парамвир Чакра (, буквально орден За выдающийся героизм) — высшая военная награда Индии, которой награждаются индийские военнослужащие за проявление высшего героизма или самопожертвования перед лицом врага. Парам Вир Чакра служит для награждения только за поступки, совершённые в ходе боевых действий, её аналог в мирное время — Ашока Чакра, вручаемая за высший героизм или самопожертвование в любых других обстоятельствах.

Условия награждения 
Согласно уставу награды, Парам Вир Чакра вручается за «наиболее выдающуюся отвагу, отважный или исключительный акт героизма или самопожертвования перед лицом врага на суше, на море или в воздухе». Парам Вир Чакра может быть присвоена посмертно, возможны также повторные награждения. Награды может быть удостоен военнослужащий в любом звании, служащий военно-медицинского персонала или гражданское лицо, временно приписанное к Вооружённым силам Индии.

Кавалер Парам Вир Чакра получает право на добавление к своему имени аббревиатуры P.V.C. Лауреату также назначается государственное пособие в размере 1500 рупий в месяц, после его смерти наследуемое ближайшим родственником.

Согласно указу президента Индии, Парам Вир Чакра является второй по старшинству наградой Индии после Бхарат Ратна.

История и описание 
Дизайн Парам Вир Чакра был разработан по поручению первого премьер-министра Индии Джавахарлала Неру, который рассчитывал заменить новой наградой Крест Виктории, бывший высшей боевой наградой в Индии до получения ей независимости. Автором дизайна стала Савитри Кханолкар, художница и знаток индийской культуры венгерского происхождения. Первым кавалером новой награды по случайности стал деверь её дочери, майор Сомнатх Шарма, за героизм, проявленный за два года до этого в сражении у деревни Багдам в Кашмире. Помимо майора Шарма, ещё четырём индийским военнослужащим Парам Вир Чакра была присвоена ретроактивно, а в общей сложности за время существования награды число её кавалеров составляет 21, из них 14 (включая майора Шарму) — посмертно.

Наградной знак представляет собой бронзовый диск диаметром 3,49 сантиметра. В центре, на выпуклом круге, размещён герб Индии. Вокруг центрального изображения размещены четыре ваджры (легендарное божественное оружие Индры). На оборотной стороне знака вокруг незаполненного центра расположены слова «Парам Вир Чакра» на хинди и английском языке, разделённые двумя изображениями цветков лотоса. Знак крепится с помощью шарнира и скобы к одноцветной фиолетовой орденской ленте длиной 3,2 сантиметра.

При повторном награждении (на практике пока не было двукратных кавалеров) предусмотрено добавление планки на орденскую ленту, к которой прикреплён наградной знак, а при ношении ленты без наградного знака — добавление на неё миниатюрного изображения ваджры.

Список награждённых

Примечания

Ссылки 
 Парам Вир Чакра на официальном сайте индийской армии 
 Список кавалеров Парам Вир Чакра  
 

Ордена Индии